Life as We Know It bezeichnet:

 den Originaltitel einer US-amerikanischen Komödie, siehe So spielt das Leben
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Life as We Know It (Fernsehserie)